Анатолий Торопов:
 Торопов, Анатолий Александрович (1949—2021) — советский боксёр, тренер.
 Торопов, Анатолий Михайлович (1928—2019) — актёр, народный артист Российской Федерации.